Catharina Treu (1743-1811) – pittrice tedesca
 Daniel Gottlieb Treu (1695-1749) – violinista e compositore tedesco
 Emanuel Treu (1915-1976) – diplomatico e partigiano austriaco
 Georg Treu (1843-1921) – archeologo tedesco
 Kurt Treu (1928-1991) – filologo tedesco
 Martin Treu (1871-1952) – politico tedesco
 Renato Treu (1910-1997) – politico italiano
 Thomas Treu (1949) – medico austriaco
 Tiziano Treu (1939) – politico italiano
 Pacchetto Treu
 Wolfgang Treu (...-1540) – politico austriaco
 Wolfgang Treu (1930-2018) – direttore della fotografia tedesco

Altri progetti